Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl šestý nasazený Španěl Fernando Verdasco, kterého v semifinále vyřadil Querrey.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Američan Jack Sock, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku Sama Querreyho po dvou zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérový singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015